Thériault ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Thériault (* 1959), kanadischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Donald Thériault (* 1946), Militärbischof von Kanada
 Milaine Thériault (* 1973), kanadische Skilangläuferin
 Norbert Thériault (1921–2016), kanadischer Politiker
 Pierre Thériault (1930–1987), kanadischer Schauspieler
 Roch Thériault (1947–2011), kanadischer Sektengründer und Mörder
 Yves Thériault (1915–1983), kanadischer Autor